Коротоякский уезд — административно-территориальная единица в составе Воронежской губернии, существовавшая в 1727—1923 годах. Уездный город — Коротояк.

География 
Уезд располагался в центральной части Воронежской губернии, на западе граничил с Курской губернией. Площадь уезда составляла в 1897 году 3 268,1 верст² (3 719 км²).

Река Дон прорезала уезд с севера к югу, разделяя его на 2, весьма различные по внешним очертаниям, части: большая часть площади уезда западная, по правой стороне Дона, возвышена, представляет почти непрерывный ряд невысоких горных кряжей, придающих всей местности весьма волнистый вид; высшие точки этой части: Коротояк — 560 фт. и с. Селявное 642 фт. Восточная часть площади, по левой стороне Дона, представляет равнину, только местами всхолмленную; абсолютная высота этой части уезда достигает близ северной его границы, при селе Олень-Колодезе, 536 фт.

Почва уезда преимущественно чернозёмная, местами глинистая, а у берегов Дона песчаная. Обнажения по берегам Дона принадлежат к меловой системе. Вся площадь уезда орошается системой реки Дона, который один только судоходен; все же притоки его в пределах уезда: Форостань, Вербиловка, Потудань и Тихая Сосна, принадлежащая уезду только в нижнем течении — несудоходны и не сплавны.

Из немногочисленных озёр, раскинутых в долине Дона, самое значительное Мегеново, длиной 6 вёрст, шириной 150 саженей и глубиной 4 аршина; болот нет.

Из 357068 десятин, составляющих площадь уезда, 2,1 % казённые и удельные, 10,7 % владельческих, 87,2 % крестьянских земель; 67,0 % или 242578 десятин пахотной земли, 10,1 % леса, 12,2 % сенокосной и выгона, 9,8 % неудобной земли.

2 стана, 15 волостей, 124 крестьянских поселения, 21939 крестьянский дворов; надельной земли 290566 десятин; на наличную душу приходится 4 десятин земли.

История 
Коротоякский уезд как местность вокруг города Коротояк был образован в 1727 году в составе Воронежской провинции Воронежской губернии. 

В 1779 году уезд был официально оформлен в составе Воронежского наместничества (с 1796 года - Воронежской губернии). 

4 января 1923 года уезд был упразднен, его территория вошла в состав Воронежского и Острогожского уездов.

В 1928 году после упразднения губерний и уездов, на бывшей территории Коротоякского уезда был образован Коротоякский район Острогожского округа Центрально-Чернозёмной области.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 157 189 чел. В том числе русские — 83,8%, украинцы - 16,1%. В Коротояке проживало 9 355 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 14 волостей:

Экономика 
Главное занятие жителей — хлебопашество и переработка сельскохозяйственных продуктов. 61982 лошади, 43620 крупного рогатого скота, 130140 простых овец. Частных конских заводов 6, с 9 жеребцами и 55 матками; разводятся рысистые и упряжные лошади.

Мельниц ветряных 969, водяных — 49, маслобоен — 40; 130 разных других заводов, в том числе 57 хлеборушек, 5 поташных и 28 кирпичных заводов, с 450 рабочими и с оборотом в 196 тыс. рублей.

Ярмарок (без города) 20, на которые привозится на 1/2 млн и продаётся на 1/4 млн рублей. Самая значительная ярмарка — в селе Старой Хворостани; привозится на 167 тысяч р., продается на 55 т. р.

В начале XX века в уезде стали разводить анис и подсолнечник, для местных маслобоен. Прибрежные жители занимаются рыболовством в Дону.

Климат 
По метеорологическим наблюдениям, производимым в с. Старой Хворостани, среднее годичное количество осадков в уезде 287 мм, число дней с осадками 37, со снегом — 13, с градом — 1.

Здания 
34 каменных и 39 деревянных православных храмов; народных школ 58, из них 24 земских, 19 церковно-приходских, 12 школ грамоты и 3 разных; в них обучалось 3338 детей об. п. Доход земства 62448 р.; из них израсходовано на содержание земского управления 3877 р., на народное образование 10000 p., на врачебную часть 22688 р., на благотворительность 300 р. Долгов за земством 15000 р. Земских больниц 2, на 42 кровати; из них одна в городе Коротояке.

Примечания

Ссылки 
 
 Коротояк — уездный город.
 Коротояк на сайте Острогожского района
 Старые карты Коротоякского уезда

Уезды Воронежской губернии